Suzuka Point Getters (jap. , Suzuka Pointo Getta-zu) ist ein japanischer Fußballverein aus Suzuka in der Präfektur Mie. Der Verein spielt seit 2019 in der Japan Football League.

Erfolge 
 Mie Prefectural League (Division 1)
 2. Platz: 2006
 Tōkai Adult Soccer League (Division 2)
 1. Platz: 2009
 Tōkai Adult Soccer League (Division 1)
 1. Platz: 2012, 2014, 2017, 2018
 2. Platz: 2011, 2015, 2016
 All Japan Senior Football Championship
 Sieger: 2017

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Mie Sports Garden (jap. ) in Suzuka in der Präfektur Mie aus. Das Stadion, dessen Eigentümer die Präfektur Mie ist, hat ein Fassungsvermögen von 3300 Zuschauern.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: April 2022

Trainerchronik 
Stand: Oktober 2021

Saisonplatzierung

Weblinks 
 Suzuka Point Getters bei transfermarkt.de
 Suzuka Point Getters bei soccerway.com
 Suzuka Point Getters bei fussballzz.de

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
Gegründet 1980
 
Organisation (Präfektur Mie)